Die Geliebte (Passione principesca) – film del 1927 diretto da Robert Wiene
Die Geliebte – film del 1939 diretto da Gerhard Lamprecht
Traviata '53  (titolo tedesco: Die Geliebte) – film del 1953 diretto da Vittorio Cottafavi

Die Geliebte – serie televisiva